photolithographie en électronique, permettant de créer des circuits électroniques
 photolithographie en imprimerie, permettant le transfert d’une photographie sur une pierre calcaire recouverte d'une couche sensible